Аномальная психология — это раздел психологии, который изучает необычные модели поведения, эмоций и мышления. Хотя многие виды поведения можно считать ненормальными, эта область психологии обычно занимается поведением в клиническом контексте. Существует довольно большая история попыток понять и контролировать поведение, которое считается аберрантным или девиантным, и часто используются культурные различия в подходе.

Область аномальной психологии определяет множество причин для различных состояний, используя различные теории из общей области психологии и других областей, и многое еще зависит от того, что именно подразумевается под «аномальным». Традиционно существовал разрыв между психологическими и биологическими объяснениями, отражающими философский дуализм в отношении проблемы разума и тела. Также были разные подходы к классификации психических расстройств.

Категории 
Аномальная психология включает три разные категории:
 субнормальный;
 сверхнормальный;
 паранормальный.
Наука аномальной психологии изучает два типа поведения:
 адаптивное;
 неадаптивное.

История 
В конце 18-го века идея гуманитарного лечения пациентов получила большую поддержку благодаря работе Филиппа Пинеля во Франции. Он настаивал на том, что к пациентам следует относиться с добротой, а не с жестокостью, которой они подвергаются, как если бы они были животными или преступниками. Его экспериментальные идеи, такие как удаление цепей у пациентов, были встречены с неохотой. Добрые эксперименты оказались очень успешными, что помогло провести реформу в том, как будут работать психиатрические учреждения. 

Институционализация продолжит улучшаться в течение 19 и 20 веков благодаря работе многих гуманитариев, таких как Доретея Дикс, и движению за психическую гигиену, которое способствовало физическому благополучию психически больных. Благодаря этому движению были собраны миллионы долларов для строительства новых учреждений для размещения психически больных. Число психиатрических больниц стало значительно увеличиваться в течение 20-го века, так как в них возросла помощь психически больным. 

К 1939 году в государственных психиатрических больницах США было более 400 000 пациентов. Пребывание в больнице, как правило, было довольно длительным для пациентов, при этом некоторые люди лечились в течение многих лет. Этим больницам, хотя они и были лучше, чем учреждения прошлого, все еще не хватало средств для эффективного лечения пациентов. Хотя движение за реформы произошло, пациенты часто все еще сталкивались с жестоким и бесчеловечным обращением.

Ситуация начала меняться в 1946 году, когда Мэри Джейн Уорд опубликовала влиятельную книгу под названием «Яма со змеями», которая стала популярным фильмом с одноименным названием. В книге обращено внимание на условия, с которыми сталкиваются психические больные, и это вызвало обеспокоенность у широкой публики в целях создания более гуманного медицинского обслуживания в этих переполненных больницах. В этом же году был создан Национальный институт психического здоровья, который оказывал поддержку в обучении сотрудников больницы и изучении условий, от которых страдают пациенты. В течение этого периода были также приняты законы Хилла-Бертона, которые финансировали больницы психического здоровья.

Объяснение аномального поведения 
Люди пытались объяснить и контролировать аномальное поведение на протяжении тысячелетий. Исторически сложилось три основных подхода к аномальному поведению:

 сверхъестественные;
 биологические;
 психологические традиции.

Сверхъестественное объяснение 
Первая сверхъестественная традиция, называется демонологическим методом. Согласно этой модели, аномальное поведение вызвано демонами, духами или влиянием луны, планет и звезд. В течение каменного века трепаннинг проводился на тех, кто имел психическое заболевание, чтобы буквально вырезать злых духов из головы жертвы. И наоборот, древние китайцы, древние египтяне и евреи полагали, что это были злые демоны или духи, и защищали экзорцизм.

Биологические объяснения 
В биологической традиции психологические расстройства относятся к биологическим причинам, а в психологической традиции расстройства связаны с неправильным психологическим развитием и социальным контекстом. С медицинской или биологической точки зрения существует мнение, что большинство или все аномальное поведение может быть связано с медицинским фактором, при условии, что все психологические расстройства являются болезнями.

Психологические объяснения 
Согласно структурной модели Зигмунда Фрейда, Ид, Эго и Суперэго являются тремя теоретическими конструкциями, которые определяют, как индивид взаимодействует с внешним миром, а также реагирует на внутренние силы. Ид представляет инстинктивные побуждения индивида, которые остаются без сознания. Суперэго представляет совесть человека и его усвоение общественных норм и морали, и, наконец, эго служит для того, чтобы реально объединить стремления ид с запретами супер-эго. Отсутствие развития в Суперэго, или непоследовательно развитое Суперэго внутри человека, приведет к мыслям и действиям, которые являются иррациональными и аномальными, противоречащими нормам и убеждениям общества.

Подходы 

 Соматогенный — аномалия проявляется в результате биологических нарушений в мозге. Этот подход привел к разработке радикальных биологических методов лечения, например, лоботомии.
 Психогенный — аномальность вызвана психологическими проблемами. Психоаналитическая (Фрейд), катарсическая, гипнотическая и гуманистическая психология (Карл Роджерс, Авраам Маслоу) были основаны на этой парадигме. Этот подход также привел к некоторым эзотерическим методам лечения: Франц Месмер обычно помещал своих пациентов в затемненную комнату, где играла музыка, затем входил в нее в ярком наряде и тыкал палкой «зараженные» участки тела.

Перспективы аномальной психологии 
Психологи могут использовать разные точки зрения, чтобы попытаться лучше понять аномальную психологию. Некоторые из них могут просто сосредоточиться на одной точке зрения. Но профессионалы предпочитают сочетать две или три перспективы вместе, чтобы получить значительную информацию для лучшего лечения.

 Поведенческий — акцент на наблюдаемое поведение.
 Медицинский — акцент на биологические причины психических заболеваний.
 Когнитивный — акцент на том, как внутренние мысли, восприятия и рассуждения способствуют психологическим расстройствам.

Причины

Генетика 
У монозиготных близнецов должно быть больше шансов, чем у дизиготных близнецов, иметь такое же заболевание, потому что они разделяют 100% своего генетического материала, тогда как у дизиготных близнецов только 50%. Для многих расстройств это именно то, что показывают исследования. Но, учитывая, что монозиготные близнецы делят 100% своего генетического материала, можно ожидать, что они будут иметь одни и те же расстройства в 100% случаев, но на самом деле они имеют одни и те же расстройства только в 50% случаев.

Биологические причинные факторы 

 Нейротрансмиттер (дисбалансы нейротрансмиттеров, таких как норадреналин, дофамин, серотонин и ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) и гормональный дисбаланс в мозге.
 Генетические уязвимости.
 Физические недостатки и темперамент.
 Дисфункция мозга и нейронная пластичность.
 Физическая депривация или нарушение.

Социокультурные факторы 

 Влияние городского / сельского жилья, пола и статуса на состояние души.
 Обобщения о культурных практиках и убеждениях могут не отражать разнообразие, которое существует внутри и между культурными группами, поэтому мы должны быть крайне осторожны, чтобы не стереотипировать людей какой-либо культурной группы.

Системные факторы 

 Семейные системы.
 Отрицательно выраженная эмоция играет роль в шизофреническом рецидиве и нервной анорексии.

Методы лечения

Психоанализ 
Психоаналитическая теория в значительной степени основана на теории невролога Зигмунда Фрейда. Эти идеи часто представляли подавленные эмоции и воспоминания из детства пациента. Согласно психоаналитической теории, эти репрессии вызывают беспорядки, которые люди испытывают в своей повседневной жизни, и, найдя источник этих беспорядков, человек должен быть в состоянии устранить это нарушение. Это достигается различными методами, среди которых популярными являются свободная ассоциация, гипноз и понимание. 

Цель этих методов заключается в том, чтобы вызвать у пациента катарсис или эмоциональное освобождение, что должно указывать на то, что источник проблемы выявлен, и тогда ему можно помочь. Психосексуальные стадии также играли ключевую роль в этой форме терапии, поскольку Фрейд часто полагал, что проблемы, с которыми сталкивался пациент, были связаны с его застреванием на определенной стадии. Сны также играли важную роль в этой форме терапии, поскольку Фрейд рассматривал сны как способ получить представление о подсознании.

Поведенческая терапия 
Поведенческая терапия опирается на принципы бихевиоризма, такие как классическая и оперантная обусловленность. Бихевиоризм возник в начале 20-го века благодаря работе психологов, таких как Джеймс Уотсон и Б.Ф. Скиннер. Бихевиоризм утверждает, что все поведение людей происходит из-за стимула и подкрепления, хотя это подкрепление обычно для хорошего поведения, оно также может происходить для неадаптивного поведения. С этой терапевтической точки зрения было усилено дезадаптивное поведение пациентов, что приведет к повторению дезадаптивного поведения. Целью терапии является усиление менее дезадаптивного поведения, чтобы со временем эти адаптивные формы поведения стали основными для пациента.

Гуманистическая терапия 
Гуманистическая терапия направлена ​​на достижение самореализации (Карл Роджерс 1961). В этом стиле терапии терапевт сосредоточится на самом пациенте, а не на проблеме, с которой страдает пациент. Общая цель этой терапии состоит в том, что обращение с пациентом как «человеком», а не клиентом поможет найти источник проблемы и, решить ее эффективно.

Гуманистическая терапия в последние годы находится на подъеме и имеет многочисленные положительные результаты. Она считается одним из ключевых элементов, необходимых для терапевтической эффективности и значительным вкладом не только в благосостояние пациента, но и в общество в целом. Некоторые говорят, что сегодня все терапевтические подходы основаны на гуманистическом подходе и что гуманистическая терапия — лучший способ лечения пациента.

Когнитивно-поведенческая терапия 
Когнитивно-поведенческая терапия направлена ​​на влияние мышления и познания (Бек, 1977). Эта форма терапии опирается не только на компоненты поведенческой терапии, как уже упоминалось ранее, но также на элементы когнитивной психологии. Это зависит не только от поведенческих проблем клиентов, которые могли возникнуть в результате обусловленности, но есть и негативные схемы, и искаженное восприятие окружающего мира. Эти негативные схемы могут вызывать беспокойство в жизни пациента, например, схемы могут давать им нереалистичные ожидания относительно того, насколько хорошо они должны выполнять свою работу или как они должны выглядеть физически.

Классификация

DSM-5 
Стандарт психопатология и психиатрия справочник в Северной Америке является Руководство по диагностике и статистике из Американской психиатрической ассоциации. Текущая версия книги называется DSM-5. Она перечисляет набор расстройств и предоставляет подробные описания того, что представляет собой расстройство, такое как большое депрессивное расстройство или тревожное расстройство. Она также дает общее описание того, как часто расстройство встречается, является ли оно более распространенным у мужчин или женщин, и другие подобные факты.

DSM-5 определяет три ключевых элемента, которые должны присутствовать, чтобы составить психическое расстройство. Эти элементы включают в себя:

 Симптомы, которые включают нарушения в поведении, мыслях или эмоциях.
 Симптомы, связанные с личными страданиями или нарушениями.
 Симптомы, связанные с внутренними дисфункциями (то есть, имеющие биологические и / или психологические корни).

Диагностический процесс использует пять измерений, каждое из которых идентифицируется как «ось», чтобы установить симптомы и общее функционирование человека. Важно отметить, что DSM-5 больше не использует эту систему координат. Эти оси следующие:

 Ось I — Клинические расстройства, которые включают основные психические и учебные расстройства. Эти расстройства составляют то, что обычно признается как расстройство, включая большое депрессивное расстройство, генерализованное тревожное расстройство, шизофрению и зависимости. Чтобы получить диагноз расстройства по этой оси, пациент должен соответствовать критериям для конкретного расстройства, которое представлено в DSM в этом конкретном разделе расстройств. Расстройства в этой оси имеют особое значение, потому что они могут оказывать влияние на человека во многих других осях. На самом деле первые 3 оси тесно связаны между собой.
 Ось II — Расстройства личности. Это очень широкая ось, которая содержит нарушения, связанные с тем, как человек функционирует с окружающим его миром. Эта ось обеспечивает способ кодирования длительных неадаптивных личностных характеристик, которые могут влиять на проявление или развитие расстройства на оси I, хотя это не всегда так. Нарушения в этой оси включают такие расстройства, как антисоциальное расстройство личности, гистрионическое расстройство личности и параноидальное расстройство личности. Умственная отсталость также находится в этой оси, хотя большинство других нарушений в обучении находится в Оси I. Эта Ось является примером того, как все Оси взаимодействуют друг с другом, помогают поставить общий диагноз человеку.
 Ось III — Общие медицинские условияи. «Физические расстройства». Ось III часто используется вместе с диагнозом Оси I, чтобы дать более округлое объяснение конкретного расстройства. Примером этого может служить взаимосвязь между серьезным депрессивным расстройством и постоянной болью, вызванной хронической медицинской проблемой. К этой категории также может относиться употребление наркотиков и алкоголя, так как они часто являются симптомами расстройства, такого как зависимость от веществ или серьезное депрессивное расстройство.
 Ось IV — Психосоциальные проблемы. Ось IV используется для проверки более широких аспектов ситуации человека. Эта ось будет изучать социальные и экологические факторы, которые могут повлиять на диагноз человека. Стрессоры находятся в центре внимания этой оси, и особое внимание уделяется стрессорам, которые присутствовали в прошлом году, однако это не требование, чтобы стрессор был сформирован или продолжался в прошлом году. Из-за большого количества потенциальных стрессоров в жизни человека, терапевты часто находят такие стрессоры с помощью контрольного подхода, который поощряется DSM. Примером метода контрольного списка может быть изучение семейной жизни, экономической ситуации, профессии, потенциальных правовых проблем и так далее.
 Ось V  — Глобальная оценка функционирования (часто называемая GAF). Ось V — это оценка, данная пациенту, которая предназначена для того, чтобы показать, насколько хорошо человек справляется со своей ситуацией в настоящее время. GAF основан на 100-балльной шкале, где экзаменатор будет использовать для выставления пациенту баллов. Баллы могут варьироваться от 1 до 100, и в зависимости от балла по GAF экзаменатор выберет оптимальный курс действий для пациента. «Согласно руководству, баллы выше 70 указывают на удовлетворительное психическое здоровье, хорошее общее функционирование и минимальные симптомы или нарушения, баллы от 60 до 70 указывают на легкие симптомы или ухудшение, в то время как баллы от 50 до 60 указывают на умеренные симптомы, социальные или профессиональные проблемы, а баллы ниже 50 — тяжелое нарушение или симптомы». Поскольку оценки GAF являются последней осью DSM, информация, представленная на предыдущих 4 осях, имеет решающее значение для определения точной оценки.

МКБ-10 
Основная международная нозологическая система для классификации психических расстройств может быть найдена в самой последней версии Международной классификации болезней, 10-я редакция (МКБ-10). МКБ-10 была использована Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Глава пять охватывает около 300 психических и поведенческих расстройств. Пятая глава ICD-10 была под влиянием DSM-IV APA, и между ними существует большая согласованность. Ниже приведены основные категории расстройств:

 F00 – F09 Органические, в том числе симптоматические, психические расстройства.
 F10 – F19 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ.
 F20 – F29 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства.
 F30 – F39 Расстройства настроения.
 F40 – F48 Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства.
 F50 – F59 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами.
 F60 – F69 Нарушения взрослой личности и поведения.
 F70 – F79 Умственная отсталость.
 F80 – F89 Нарушения психологического развития.
 F90 – F98 Поведенческие и эмоциональные расстройства, обычно возникающие в детском и подростковом возрасте.
 F99 Психическое расстройство (неуточненное).

Ссылки 
Текст взят с этого сайта

См. также 

 Психология
 Терапия
 Психика
 Шизофрения
 Психическое расстройство
 Стресс
 Психотерапия

Психология